Checchinato ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Checchinato (* 1970), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Giovanni Checchinato (* 1957), italienishcher Geistlicher